Камчатское море — устаревшее название двух морей, омывающих Дальний Восток России:

 Берингово море
 Охотское море